Cette page contient les pages d'homonymie de Spice et SPICE.

Spice est un mot anglais qui signifie épice.

Nom propre 
Spice peut désigner :
 Spice, le premier album des Spice Girls ;
 Spice, une chanteuse jamaïcaine de dancehall.

Acronyme 
SPICE peut désigner :

informatique
 Simple Protocol for Independent Computing Environments, un protocole de communication utilisé en général en virtualisation ;
 Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis, un logiciel de simulation généraliste de circuits électroniques analogiques ;
 Space Planet Instrument C-matrix Events, un ensemble de développement de la NASA qui a pour vocation de calculer les éphémérides des corps du système solaire et des engins spatiaux ;
 Software Process Improvement and Capability dEtermination, une méthode d'évaluation de processus appliquant la norme ISO/CEI 15504 ;

climatologie
 Stratospheric Particle Injection for Climate Engineering, un programme de recherche en géo-ingénierie.

Sport 
 Spice Engineering, une écurie automobile britannique fondée par les frères Gordon Spice et Derek Spice